Augarten ist:

Name mehrere Parkanlagen:
 Augarten, ein öffentlicher Wiener Park mit der ältesten barocken Gartenanlage Wiens
 Augarten (Graz), eine der größten öffentlichen Grazer Parkanlagen 
 Augartenspitz, südlichster Teil des Wiener Augartens.
 öffentlicher Park in Brünn, als Englischer Garten in den ehemaligen Auen der Ponávka angelegt, siehe Lužánky

Außerdem:
 Augarten (Rheinfelden), ein Stadtteil der Schweizer Stadt Rheinfelden AG
 historischer deutscher Name der Gemeinde Agordo in der Provinz Belluno in Italien
 Palais Augarten, ein Palais im Wiener Augarten, Heimstätte der Wiener Sängerknaben
 Neue Wiener Porzellanmanufaktur Augarten, eine traditionsreiche Porzellanmanufaktur im Wiener Augarten
 Der Augarten, Publikationsorgan des 1939 von Mirko Jelusich gegründeten Wiener Dichterkreises